Алак:
 Алак или Алик — шлея или лямка, употребляемая в Сибири при упряжи собак.

Топоним

Казахстан 
 Алак — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Алак — село в Ботлихском районе Дагестана.

См. также 
 Аль-Алак — 96 по списку, но хронологически первая (мекканская) сура Корана.